Herwaardering (boekhouden), boekhoudtechniek die de waarde van investeringen opnieuw vastlegt
Herwaarderingsreserves, term binnen de financiële wereld